Cowboy Bebop No Disc — второй саундтрек, записанный группой The Seatbelts к аниме-сериалу Cowboy Bebop. Диск вышел в 1998 году.

Об альбоме 
Cowboy Bebop No Disc, также как и первый саундтрек, состоит из композиций, которые используются на протяжении всего сериала, однако в отличие от первого альбома они принадлежат к разнообразным жанрам, включая блюз, джаз, хеви-метал, фолк и другие.

Список композиций

Примечания 

Cowboy Bebop
Альбомы 1998 года
Саундтреки аниме